En Occident, tous les toponymes Saint-Maurice font référence à Maurice d'Agaune, parfois indirectement.

Toponymes

Saint-Maurice, municipalité de paroisse canadienne du Québec ;
 Saint-Maurice, rivière traversant la Mauricie, au Québec ;
 Saint-Maurice, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Laviolette–Saint-Maurice, circonscription électorale provinciale du Québec qui sera créé avec les élections de 2018.
 Comté de Saint-Maurice, ancienne division territoriale du Québec ;
 Saint-Maurice (1792 - 1838), un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada
 Saint-Maurice, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Saint-Maurice, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec ;
 Saint-Maurice—Champlain, circonscription électorale fédérale du Canada ;
 Saint-Maurice-de-l'Échouerie, ancienne municipalité du Québec fusionnée en 1970 à Gaspé.



Saint-Maurice 

 Saint-Maurice, hameau de la commune de Lafrançaise, en Tarn-et-Garonne
 Saint-Maurice, ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Valuéjols
 Saint-Maurice, ancienne commune française de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à La Rochelle
 Saint-Maurice, ancienne commune française de la Corrèze, aujourd'hui intégrée à Saint-Robert
 Saint-Maurice, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Saint-Laurent-des-Bâtons
 Saint-Maurice, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Cour-Saint-Maurice
 Saint-Maurice, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Gaillefontaine
 Saint-Maurice, commune française de la Haute-Marne
 Saint-Maurice, commune française de la Nièvre
 Saint-Maurice, commune française du Puy-de-Dôme (ou Saint-Maurice-ès-Allier)
 Saint-Maurice, commune française du Bas-Rhin
 Saint-Maurice, anciennement Charenton-Saint-Maurice, commune française du Val-de-Marne
 Saint-Maurice, péage sur l'autoroute A 36

Nom composé de Saint-Maurice 

Saint-Maurice-aux-Forges, commune française de Meurthe-et-Moselle
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, commune française de l'Yonne
Saint-Maurice-Colombier, commune française du Doubs
Saint-Maurice-Crillat, commune française du Jura
Saint-Maurice-d'Ardèche, commune française de l'Ardèche
Saint-Maurice-de-Beynost, commune française de l'Ain
Saint-Maurice-de-Cazevieille, commune française du Gard
Saint-Maurice-de-Gourdans, commune française de l'Ain
Saint-Maurice-de-Lestapel, commune française de Lot-et-Garonne
Saint-Maurice-de-Lignon, commune française de la Haute-Loire
Saint-Maurice-de-Rémens, commune française de l'Ain
Saint-Maurice-de-Rotherens, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à Saint-Genix-les-Villages
Saint-Maurice-de-Satonnay, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Maurice-des-Champs, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Maurice-des-Lions, commune française de la Charente
Saint-Maurice-des-Noues, commune française de la Vendée
Saint-Maurice-de-Tavernole, ancienne commune française de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à Réaux sur Trèfle
Saint-Maurice-d'Ételan, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Maurice-de-Ventalon, ancienne commune française de la Lozère, aujourd'hui intégrée à Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère
Saint-Maurice-d'Ibie, commune française de l'Ardèche
Saint-Maurice-du-Désert, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée aux Monts d'Andaine
Saint-Maurice-en-Chalencon, commune française de l'Ardèche
Saint-Maurice-en-Cotentin, commune française de la Manche
Saint-Maurice-en-Gourgois, commune française de la Loire
Saint-Maurice-en-Quercy, commune française du Lot
Saint-Maurice-en-Rivière, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Maurice-en-Trièves, commune française de l'Isère
Saint-Maurice-en-Valgodemard, commune française des Hautes-Alpes
Saint Maurice Étusson, commune nouvelle des Deux-Sèvres
Saint-Maurice-Lalley, ancienne commune française de l'Isère.
Saint-Maurice-la-Clouère, commune française de la Vienne
Saint-Maurice-la-Fougereuse, ancienne commune française des Deux-Sèvres, aujourd'hui intégrée à Saint Maurice Étusson
Saint-Maurice-la-Souterraine, commune française de la Creuse
Saint-Maurice-le-Girard, commune française de la Vendée
Saint-Maurice-les-Brousses, commune française de la Haute-Vienne
Saint-Maurice-lès-Charencey, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Charencey
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Maurice-lès-Couches, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Maurice-le-Vieil, commune française de l'Yonne
Saint-Maurice-l'Exil, commune française de l'Isère
Saint-Maurice-Montcouronne, commune française de l'Essonne
Saint-Maurice-Navacelles, commune française de l'Hérault
Saint-Maurice-près-Crocq, commune française de la Creuse
Saint-Maurice-près-Pionsat, commune française du Puy-de-Dôme
Saint-Maurice-Saint-Germain, commune française d'Eure-et-Loir
Saint-Maurice-sous-les-Côtes, commune française de la Meuse
Saint-Maurice-sur-Adour, commune française des Landes
Saint-Maurice-sur-Aveyron, commune française du Loiret
Saint-Maurice-sur-Dargoire, ancienne commune française du Rhône, aujourd'hui intégrée à Chabanière
Saint-Maurice-sur-Eygues, commune française de la Drôme
Saint-Maurice-sur-Fessard, commune française du Loiret
Saint-Maurice-sur-Huisne, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Cour-Maugis sur Huisne
Saint-Maurice-sur-Mortagne, commune française des Vosges
Saint-Maurice-sur-Moselle, commune française des Vosges
Saint-Maurice-sur-Vingeanne, commune française de la Côte-d'Or
Saint-Maurice-Thizouaille, commune française de l'Yonne
Saint-Maurice-de-Rumilly, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Saint-Pierre-en-Faucigny

Quartiers 
 Paroisse Saint-Maurice, ancienne paroisse et quartier de Lille
 Saint-Maurice, quartier d’Amiens ;
 Saint-Maurice Pellevoisin, quartier de Lille ;
 Saint-Maurice, quartier de Nice.

Autres toponymes 

 Saint-Maurice, ancien faubourg de Lille devenu quartier Saint-Maurice Pellevoisin ;
 Porte Saint-Maurice (actuellement porte de Roubaix), ancienne porte de ville à Lille.
 Rampe Saint-Maurice, rue de Marseille.

Saint-Maurice, commune suisse du canton du Valais. C'est le lieu où se trouve l'abbaye territoriale de Saint-Maurice d'Agaune
 Saint-Maurice, localité de la commune suisse de Collonge-Bellerive, dans le canton de Genève
 Saint-Maurice, localité de la commune suisse de Champagne, dans le canton de Vaud

Édifices religieux 
 Plusieurs 
 Plusieurs 
 Plusieurs 
 Plusieurs 
 Plusieurs abbayes :
 l'abbaye Saint-Maurice-et-Saint-Maur à Clervaux au Luxembourg ;
 l'abbaye Saint-Maurice de Clohars-Carnoët en France, en ruines ;
 l'abbaye Saint-Maurice de Magdebourg en Allemagne ;
 l'abbaye Saint-Maurice de Minden en Allemagne ;
 l'abbaye Saint-Maurice de Saint-Maurice en Suisse.

Voir aussi 
 Saint-Moritz, commune suisse des Grisons

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France